Deicide (; произносится как ) — американская дэт-метал-группа, образовавшаяся в 1987 году. Первоначально музыканты выступали под названием «Amon», но в 1989 году сменили его на Deicide. Группа достигла коммерческого успеха в 1992 году, выпустив свой второй альбом Legion. Согласно Soundscan, Deicide является второй самой коммерчески успешной дэт-метал-группой, уступая лишь Cannibal Corpse. В ноябре 2003 года, первые два альбома группы Deicide и Legion, заняли второе и третье место соответственно в списке самых продаваемых альбомов дэт-метала по версии Soundscan.

С момента релиза своего дебютного одноименного альбома коллектив выпустил двенадцать студийных альбомов, один концертный альбом, два сборника и два видеоальбома.

Deicide известны скандальной тематикой своих песен, которые посвящены сатанизму, анти-христианству и богохульству. На протяжении своей карьеры группа часто подвергалась критике со стороны религиозных и общественных групп; в ряде стран их песни запрещались и становились предметом для судебных разбирательств.

История 
Группа была создана в г. Тампа, штат Флорида в 1987 и первоначально носила название «Carnage». После прихода в группу Глена Бентона название было изменено на «Amon». В течение этого времени было издано два демоальбома: Feasting the Beast (1987) и Sacrificial (1989). В 1989 по распоряжению Roadrunner Records название группы было изменено на «Deicide», поскольку словом «Amon» назывался дом в альбоме группы King Diamond Them. После этого, Deicide выпустила свой дебютный альбом с одноимённым названием.

Группе сильно досаждает полемика по поводу их серьёзных антихристианских (и, предположительно, сатанинских) убеждений. Споры только усиливаются из-за таких вещей как перевернутый крест, выжженный на лбу Бентона (что он, вероятно, сделал при помощи раскаленного куска металла, имеющего форму креста).

Первоначально в состав группы входили: Глен Бентон (бас-гитара и вокал), братья Эрик и Брайан Хоффман (гитары) и Стив Эшейм (ударные). Как Эрик, так и Брайан считаются одними из наиболее талантливых гитаристов жанра дэт-метал, исполняющих сложные соло на больших скоростях и налагающиеся риффы, которые придают Deicide характерный тяжёлый звук и обеспечивают сложные комбинации, бесспорно опознаваемые как принадлежащие Deicide. Этот состав группы оставался неизменным до 25 ноября 2004 года, когда Глен Бентон объявил, что братья Хоффман исключены из группы за регулярную отмену концертов. Для проведения оставшейся части текущих гастролей место первого гитариста занял бывший гитарист Cannibal Corpse Джек Оуэн, а место второго — неизменный участник группы, гитарист Vital Remains, Дэйв Судзуки. В течение турне Оуэн будет замещён Тони Лазаро, другим гитаристом из Vital Remains, в новом составе Deicide. Ральф Сантолла также был представлен в составе команды на гастролях 2005 года. Позднее, Эрик Хоффман нанёс ответный удар Бентону, заявив о непрофессиональности последнего и его лжи в отношении отмены концертов. Недавно, после длительного времени, Бентон ответил на эти заявления.

Deicide исполняет песни почти исключительно на антихристианские темы, и эта группа запрещена в некоторых странах, как и многие другие спорные группы (например, Slayer, Cannibal Corpse).

Столкновения с общественностью 
Деятельность Глена Бентона и группы Deicide неоднократно подвергалась критике со стороны защитников прав животных, в частности, радикальная английская организация «Animal Militia» обещала Бентону, в случае его появления в Великобритании, неминуемую смерть.
В 1992 году в Fryshuset Club в городе Стокгольм во время выступления Deicide и Gorefest прогремел взрыв, который разнёс крышу и стены клуба. Бентон следующим образом прокомментировал это обстоятельство:Ну что тут поделать, если боишься насилия, то не стоит заниматься подобной музыкой.Непосредственное влияние музыка Бентона оказывала и на поклонников творчества Deicide, в частности, после выхода второго альбома Legion, двое подростков из Нью-Джерси, наслушавшись музыки, истерзали собаку и повесили её на дерево вместе с пентаграммой. Свидетелями деяний своих сыновей стали их родители:За такие вещи обвинять нас просто глупо — но убивать мне тоже очень нравится!, — Глен Бентон

В 2003 году на границе Канады и США был остановлен фургон, в котором ехали Эрик Хоффман и участник гастрольной команды Бенджамин Т. Бойтон с концертов в Канаде. При обыске фургона полицейские обнаружили пакетики с марихуаной, которой было более фунта, завёрнутые в ткань шприцы и иглы, 5 граммов амфетаминов, 5,7 граммов анаболических стероидов, несколько упаковок транквилизаторов, пистолет 22 калибра, несколько ножей, кастетов, а также полицейский жезл. Сам же лидер группы Глен Бентон в фургоне не присутствовал, а ехал отдельно. Тем не менее указанные лица были на следующий день отпущены. Результатом задержания стала отмена одного из концертов.

Состав

Текущие участники
 Глен Бентон — вокал, бас-гитара 
 Стив Эшейм — ударные , гитара 
 Кевин Куирион — гитара, бэк-вокал 
 Тейлор Нордберг — гитара, бэк-вокал

Бывшие участники
 Брайан Хофман — гитара 
 Эрик Хофман — гитара 
 Джек Оуэн — гитара 
 Ральф Сантолла — гитара 
 Марк Инглиш  — гитара 
 Крис Каннелла  — гитара

Сессионные участники
 Дэйв Судзуки — гитара 
 Сэт Ван Лу — вокал 
 Дариуш «Garbaty» Кульпинский — вокал, бас-гитара

Временная шкала

Дискография 

 Deicide (1990)
 Legion (1992)
 Once Upon the Cross (1995)
 Serpents of the Light (1997)
 Insineratehymn (2000)
 In Torment in Hell (2001)
 Scars of the Crucifix (2004)
 The Stench of Redemption (2006)
 Till Death Do Us Part (2008)
 To Hell With God (2011)
 In The Minds Of Evil (2013)
 Overtures Of Blasphemy (2018)

Примечания

Ссылки 
 Deicide на Century Media
 Deicide на MusicMight
 Deicide на Earache Records
 Ответ Глена Бентона

Дэт-метал-группы из Флориды
Исполнители Roadrunner Records
Квартеты
Музыкальные коллективы из Тампы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Исполнители Earache Records
Исполнители Century Media Records